

Sigle 
 Berberine bridge enzyme – enzima del ponte di berberina, altro nome della reticulina ossidasi
 Bijzondere Bijstands Eenheid – unità antiterrorismo olandese

Codici 
 BBE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Big Bell (Australia)
 BBE – Best Before End (da consumarsi preferibilmente entro)

Musica 
BBE – gruppo musicale dance italo-francese degli anni '90